Het seizoen 2010/2011 is het 1e jaar in het bestaan van de Venlose vrouwenvoetbalclub VVV-Venlo. De club kwam uit in de Eredivisie en heeft deelgenomen aan het toernooi om de KNVB beker.

Wedstrijdstatistieken

Eredivisie

KNVB beker

Selectie

Statistieken VVV-Venlo 2010/2011

Eindstand VVV-Venlo Vrouwen in de Eredivisie 2010 / 2011

Topscorers

Kaarten

Zie ook 
 VVV-Venlo vrouwen
 Eredivisie 2010/11
 KNVB beker 2010/11
 VVV-Venlo (mannen) in het seizoen 2010/11

VVV-Venlo vrouwenvoetbal naar seizoen
VVV vrouwen